Equação de Klein–Gordon - também conhecida como "Equação KG"
.kg - código TLD na Internet para o Quirguistão
Quilograma - unidade de massa, cuja abreviação é "kg"

Desambiguações de siglas